Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 224 dans le monde.

 Route fédérale 224 en Allemagne
 Route 224 au Québec, Canada
 Route 224 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 224 en Finlande
 Route nationale 224 en France
 Route départementale 224 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 224 en Slovénie